Pato Branco (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Pato Branco (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná